Ein soziales Netz (als Name: das Soziale Netz) ist:

 ein Soziales Netzwerk (Internet) im Internet,
 ein Soziales Netzwerk (Soziologie) ein Thema der Sozialwissenschaften,
 ein Soziales Netzwerk (Systemtheorie) ein Thema der Systemtheorie,
 eine Organisationsform in der Betriebswirtschaftslehre,
 ein Paket sozialpolitischer Maßnahmen in einem Sozialstaat, um den sozialen Absturz abzufedern, den Abstürzenden also in einem „Netz“ aufzufangen

Siehe auch:
 Soziales Netzwerk